Đại An (Quảng Nam)
 Đại An (Trà Vinh)
 Đại An (Nam Định)
 Đại An (Lạng Sơn)
 Đại An (Phú Thọ)

Zie ook:
 Đại Ân 1
 Đại Ân 2
 Đại An (rivier)